Freidling ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Freidling (Buch am Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Buch am Erlbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Freidling (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Freidling (Gemeinde Schildorn), Ortschaft der Gemeinde Schildorn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich